A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1968 foi a 20ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Nürburgring e encerrou-se em Monza.

Calendário

Resumo da temporada 
Com a saída da Honda da cena do Grande Prêmio, a MV Agusta passou a dominar as classes maiores, com Giacomo Agostini vencendo todas as corridas nas classes 500 e 350. A coroa das 250 foi para Phil Read em meio a uma polêmica entre os companheiros de equipe da Yamaha. Read deveria ganhar o título de 125, deixando a coroa de 250 para Bill Ivy. Depois que Read conquistou o título de 125, ele ignorou as ordens do time e foi atrás do título de 250 também. Como resultado, a Yamaha descarregaria Read e ele nunca iria recuperar um lugar na equipe da fábrica. Hans-Georg Anscheidt conquistaria seu terceiro campeonato consecutivo de 50cc pela Suzuki.

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1968